Death with Dignity Act bezeichnet zwei US-Gesetze zur Sterbehilfe:
 im Bundesstaat Oregon, siehe Oregon Death with Dignity Act
 im Bundesstaat Washington, siehe  Washington Death with Dignity Act